Kronberger:
 Johann "Hans" Kronberger
 Lily Kronberger
 Petra Kronberger

 Kronberger 61, mgławica planetarna